Мамошино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мамошино — деревня в Опаринском районе Кировской области.
 Мамошино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Мамошино — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.